Старобелицкий сельсовет (белор. Старабеліцкі сельсавет) — упразднённая административная единица на территории Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь.

История 
Старобелицкий сельский Совет с центром в деревне Старая Белица была образован в 1919 году.

Названия:
 с 1919 — Старобелицкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
 с 5.12.1936 — Старобелицкий сельский Совет депутатов трудящихся
 с 7.10.1977 — Старобелицкий сельский Совет народных депутатов
 с 15.3.1994 — Старобелицкий сельский Совет депутатов.
Административная подчинённость:
 с 1919 — в Телешевской волости Гомельского уезда
 с 9.5.1923 — в Уваровичской волости Гомельского уезда
 с 8.12.1926 — в Уваровичском районе
 с 17.4.1962 — в Гомельском районе.
Упразднён решением Гомельского областного Совета депутатов 26 сентября 2006 г. № 295.

Состав 
Старобелицкий сельсовет включал 6 населённых пунктов:
 Александровка — посёлок
 Алексеевка — посёлок
 Галеевка — деревня
 Зелёные Луки — деревня
 Островы — деревня
 Старая Белица — деревня
Все населённые пункты вошли в состав Урицкого сельсовета.

См. также 
 Гомельский район

Примечания

Ссылки 
 Гомельский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь
 

Упразднённые сельсоветы Гомельского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании